Juan Cáceres (né en 1949), joueur de football péruvien ;
  (né en 1984), pilote automobile uruguayen.